Osoby o tym nazwisku:
 Alfonso Ugarte y Vernal – peruwiański oficer
 Alfredo Ugarte – chilijski lekkoatleta, olimpijczyk
 Hernando de Arias y Ugarte – rzymskokatolicki biskup
 Miguel Ugarte – boliwijski bokser
 Víctor Ugarte – boliwijski piłkarz

Inne:
 Alfonso Ugarte Puno – peruwiański klub piłkarski
 Alfonso Ugarte de Chiclín Trujillo – peruwiański klub piłkarski